Con il nome di Edward Loring si può intendere:

Edward Greely Loring, (1802-1890) giudice del Massachusetts
 Edward G. Loring, (1837-1888) medico oftalmologo, scrittore di testi di medicina
 Edward Loring, scrittore